L'herpès est une maladie virale chronique responsable d'éruptions cutanées récidivantes.
 L'herpès circiné est une mycose, due à un champignon.
 Herpès est un personnage d'Astérix.